Miejscowości w Polsce:
 Wróblik
 Wróblik Królewski
 Wróblik Szlachecki
 Wróblik – szczyt w Górach Opawskich